Hilbersdorf (Saksen), een voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
Hilbersdorf (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen